Mgijima ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mgijima (Aliqhayiya Mgijima; * 1995), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler